Die Communauté de communes Moret Seine et Loing ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie wurde am 29. Dezember 1972 gegründet und umfasst aktuell 19 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Orvanne der Gemeinde Moret-Loing-et-Orvanne.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 bildete sich die Commune nouvelle Moret-Loing-et-Orvanne. Außerdem wechselte die Gemeinde Flagy von der aufgelösten Communauté de communes du Bocage Gâtinais zum hiesigen Verband.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Moret Seine Et Loing
Gegründet 1972